Посох Якова:

 Посох Якова — посох библейского патриарха Иакова (Якова; араб. Йакуб).
 Посох Якова — три звезды (δ-Минтака, ε-Альнилам и ζ-Альнитак) пояса Ориона.
 Посох Якова («астрономический радиус» или «якобштаб») — астрономический, навигационный и геодезический инструмент для измерения углов, созданный в 1300-е годы.
 Посох Якова (Palo de Jacobo) — именование эклеров в Аргентине.

См. также 
  (посох странника и каликов перехожих)
 Путь Святого Иакова
  (см.)

Примечания 

Путь Святого Иакова